Haritos ist der Familienname folgender Personen:

 Eustratios Georgiou Haritos (1888–1974), australischer Unternehmer
 Nikos Haritos (* 1959), griechischer Architekt